A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2010-ben a 18. alkalommal rendezte meg szeptember 1. és szeptember 6. között a junior műugró-világbajnokságot, melynek színhelye az amerikai egyesült államokbeli Tucson volt.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Fiúk

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Lányok

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Jegyzetek 

j
j